ACSE steht für:
 Association Control Service Element, OSI-Methode zum Callaufbau zwischen zwei Programmen nebst Authentifizierung
 Apple Certified Service Engineer, IT-Zertifikat, siehe Liste von IT-Zertifikaten#Apple

Acsé steht für:
 Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, öffentliche Institution französischen Rechts

Abkürzung